Авраам Малах (1741—1777) — відомий цадик, син і учень ребе Дов Бера Межиріцького.
 Малах-хаїм — єврейський релігійний діяч 17 століття, містик і саббатіанець. рабин.

Ашаги-Малах — поселення в Гахському районі Азербайджану.

Вул-Малах — муніципалітет у вілаєті Мостаганем.

Малах — поселення, адміністративний центр невеличкої друзької общини в однойменній нохії.
 Малах — нохія, що входить до складу мінтаки Сальхад мухафази Ес-Сувейда.
 Телл Малах — поселення в провінції Хама.